Alik steht für:
 Alik, in Teheran erscheinende armenischsprachige Tageszeitung
 Alik (Fluss) in der russischen Region Krasnojarsk